Die Fraueneishockey-Bundesliga-Saison 2003/04 war in Deutschland die 16. Bundesliga-Spielzeit der Frauen. Im Laufe der Spielzeit konnte sich wiederholt der TV Kornwestheim durchsetzen, der sich den x. Titel des Deutschen Meisters holen konnten.

Organisation 
Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund.

Modus 
Die Vorrunde wurde in den Staffeln getrennt in einer Einfachrunde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel durchgeführt.
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 jeder Staffel ziehen in die Zwischenrunde ein. Die vier Erstplatzierten ermitteln in zwei Halbfinalspielen (1. gegen 4., 2. gegen 3.) die Finalgegner.

Teilnehmer

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten die Mannschaften in den Gruppen Nord und Süd in einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel untereinander um die Plätze 1 bis 3, die für den Einzug in die Zwischenrunde qualifizierten.
Die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 6 beider Gruppen spielten um den DEB-Pokal der Frauen 2004.

Platzierungsrunde 

Die jeweils drei letzten Mannschaften beider Gruppen spielten intern eine weitere Platzierungsrunde. Die Gruppe Nord spielte 3 Spiele gegen jeden Gegner; Gruppe Süd eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel, also 8 Spiele.
Da die Liga in der nächsten Saison aufgestockt wurde, gab es keinen Absteiger.

Spiel um Platz 7

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielten die Mannschaften um die Halbfinalteilnahme. Durch die Platzierung war auch der Halbfinalgegner bestimmt.

Kreuztabelle

Endstand

Halbfinale 
Im Halbfinale spielten die Mannschaften auf den Plätzen 1 gegen 4 und 2 gegen 3 der Finalrunde die Finalteilnehmer aus. Die beiden Verlierer spielten um die Bronzemedaille.

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Kader des Deutschen Meisters

Siehe auch 
 Fraueneishockey-Bundesliga
 DEB-Pokal der Frauen
 DEB-Pokal der Frauen 2004

Einzelnachweise

Weblinks 
 umfassende Fakten und Zahlen zum Dameneishockey

2003
Eishockeysaison 2003/04